Баскијски се може односити на:
Баскијски језик
Баскија (вишезначна одредница)
Баски